Menden bezeichnet folgende Orte in Nordrhein-Westfalen, Deutschland:

 die Stadt Menden (Sauerland)
 den Stadtteil Menden (Sankt Augustin)
 den Stadtteil Menden-Holthausen der Stadt Mülheim an der Ruhr
 das historische Amt Menden (Sauerland)
 das historische Amt Menden (Rheinland)
 Menden (Eitorf), ehemaliger Hof in der Gemeinde Eitorf

Menden ist der Familienname von

 Anne Menden (* 1985), deutsche Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Mendon
 Minden (Begriffsklärung)